

Условные обозначения

Класс «А». Первая группа. Первая подгруппа

ЦСКА 
Старший тренер: змс,  Анатолий Тарасов.
Тренер: мс, зтр СССР Борис Кулагин.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс Николай Карпов (до октября), змс Борис Майоров (с октября).
Тренер: змс Виктор Шувалов (до октября), мс Юрий Глухов (с октября).

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Николай Эпштейн.
Тренер: мс Александр Кашаев.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс, зтр РСФСР Николай Пучков.
Тренер: мс Валериан Пецюкевич.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.
Тренер: змс Юрий Волков.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Виталий Костарев.
Тренер: мс Геннадий Крутов.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс Виктор Столяров.
Тренер: мс Виктор Соколов.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Владимир Егоров (начало сезона), мс Александр Прилепский (конец сезона).
Тренер: змс Альфред Кучевский.

«Сибирь» Новосибирск 
Старший тренер: мс Виталий Стаин.
Тренер: мс Владимир Елизаров.

«Локомотив» Москва 
Старший тренер: мс, зтр СССР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс, зтр РСФСР Александр Новокрещёнов.

«Автомобилист» Свердловск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Сергей Митин.
Тренер: зтр РСФСР Владимир Шумков.

«Динамо» Киев 
Старший тренер: мс, зтр УССР Игорь Шичков.
Тренер: мс Валентин Уткин.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.
 Хоккей. 1969-1970. Справочник-календарь. Ленинград. 1969 г.
 Хоккейный календарь 69-70. Первенство Советского Союза. Москва. Изд. Московская правда. 1969 г.
 Хоккей 69/70. Календарь-справочник. Москва. Изд. ФиС. 1969 г.
 Хоккей. Справочник-календарь. Москва. ЦС им. В.И.Ленина. 1969 г.
 Хоккей. 1970-1971. Справочник-календарь. Ленинград. 1970 г.
 Хоккейный календарь 70-71. Первенство Советского Союза. Москва. Изд. Московская правда. 1970 г.
 Хоккей 70/71. Календарь-справочник. Москва. Изд. ФиС. 1970 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой